Аббревиатура ГБО употребляется для обозначения таких понятий:

 Газобаллонное оборудование
 Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО автомобиля)
 Гипербарическая оксигенация (ГБО) — метод применения кислорода под высоким давлением в лечебных целях
 Главный белок со свойствами основания
 Годовая бухгалтерская отчётность
 Гидролокатор бокового обзора
 Гидробиологическое общество при Российской академии наук (ГБО при РАН)